Miejscowości w Polsce:
 Mozolice Duże
 Mozolice Małe